Joan Serra (bandoler) (Valls, ? - 1815), bandoler català.
 Joan Serra i Alert (Esparreguera, 1936 - 2013), polític català i alcalde d'Esparraguera entre els anys 1979 i 1999.
 Joan Serra i Constansó (Igualada, 1864 - Barcelona, 1924), polític, escultor i escriptor català.
 Joan Serra i Llobet (Sabadell, 1927), waterpolista català.
 Joan Serra i Melgosa (Lleida, 1899 - Barcelona, 1970), pintor català, membre del grup dels evolucionistes.
 Joan Serra i Vilamitjana (Rubí, 1947 - Sant Esteve de Palautordera, 2013), mestre i ballarí català.
 Joan Serra i Vilaró (Cardona, 1879 - Tarragona, 1969), historiador i arqueòleg català.